Der Grand Prix der Nordischen Kombination 2016 war eine vom Weltverband FIS ausgetragene Wettkampfserie in der Nordischen Kombination. Diese wurde in jener Saison zum 19. Mal ausgetragen. Die Serie umfasste die drei Stationen Oberwiesenthal, Villach und Oberstdorf. Sie begann am 27. August und endete am 3. September 2016.

Ergebnisse und Wertungen

Grand-Prix-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Weltcup der Nordischen Kombination 2016/17

Weblinks 

2016
Sportveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in Oberwiesenthal
Sportveranstaltung in Villach
Sportveranstaltung in Oberstdorf
Wintersport (Oberstdorf)